Allocotocera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Josef Mik 1886. Allocotocera ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Allocotocera